Gaja je lahko:

 Gaja, boginja v grški mitologiji
 Gaja, žensko osebno ime
 Gaja, hipoteza Jamesa Lovelocka o Zemlji kot o neločljivem povezanem sistemu planeta in na njem živečih živih bitij